Kompassen kan syfta på:

 Kompassen (stjärnbild) – en stjärnbild
 Kompassen (affärshus) – ett affärshus i Göteborg
 Kompassen, Örebro – en butiksgalleria i Örebro
  Kompassen, Enköping – lokaler för Enakyrkan

Se även 
Kompass